Smag kan betyde flere ting.
 
 Smag (fysiologisk) – fornemmelse af det man kommer i munden,
 Smag (æstetik) – en subjektiv bedømmelse af noget, især hvad der er smukt eller passende; minder om eller variant af "smagsdommeri"